
Институт гидробиологии НАН Украины — ведущий украинский научный центр исследований пресноводных экосистем, проводит исследования в области гидроэкологии, гидробиологии, ихтиологии, биотехнологий, радиобиологии.

Институт создан в 1939 году на основе Днепровской биологической станции, которая существовала в Киеве с 1909 года.
Сначала находился на ул. Владимирской, 44 (до 1984 года); в настоящее время расположен на пр. Героев Сталинграда, 12.

Основные направления научной работы:
 изучение биоразнообразия и механизмов функционирования пресноводных экосистем,
 изучение процессов миграции, трансформации и биологического воздействия на гидробионтов радионуклидного и химического загрязнения водоёмов,
 разработка научных методов оценки и прогнозирования состояния ихтиофауны в различных водоёмах,
 разработка эколого-биологических основ культивирования гидробионтов.

С 1965 года институт издаёт «Гидробиологический журнал», публикующий статьи по гидробиологии и смежным дисциплинам.

Структура 
В состав института входит восемь научных отделов:
 Гидрохимии,
 Экологии водоёмов,
 Экологической физиологии водных растений,
 Экологической физиологии гидробионтов и биотехнологии,
 Экотоксикологии,
 Ихтиологии и экологии речных систем,
 Санитарной гидробиологии,
 Пресноводной радиоэкологии
и пять лабораторий:
 Биологии размножения рыб,
 Гидроэкологических проблем Дуная,
 Гидрологии и управления водными экосистемами,
 Гидропаразитологии,
 Технической гидробиологии.

Институту принадлежат Белоцерковская и Лютежская экспериментальные гидробиологические станции и три научно-исследовательских корабля.

При институте действует учёный совет по защитам и аспирантура, специальности 03.00.17 — «гидробиология» и 03.00.10 — «ихтиология».

Директора института 
 1939—1959 — Я. В. Ролл,
 1959—1973 — А. В. Топачевский,
 1974—1975 — Л. А. Сиренко,
 1975—1979 — В. И. Малюк,
 1979—2016 — В. Д. Романенко,
 С 2016 г. — С. А. Афанасьев.

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Реквизиты на сайте управления делами НАНУ 

гидробиология